И́горь Кири́ллов:
 Кириллов, Игорь Анатольевич (род. 1970) — российский генерал-лейтенант, Герой Труда Российской Федерации.
 Кирилов (Кириллов), Игорь Евгеньевич (род. 1971) — литовский футболист.
 Кириллов, Игорь Леонидович (1932—2021) — советский и российский диктор и телеведущий.
 Кириллов, Игорь (род. 1973) — латвийский футболист. См. также 
 

 Примечания